Хуа́н Франси́ско То́ррес Беле́н (), более известный как Хуанфра́н(Juanfrán) — испанский футболист, правый защитник.

Биография 
Хуанфран является воспитанником мадридского «Реала», где выступал за молодёжную и основную команды, но не смог закрепиться. В сезоне 2005/06 был арендован «Эспаньолом». Летом 2006 года права на Хуанфрана были переданы «Осасуне», где он продолжил карьеру. За этот клуб Хуанфран отыграл 147 матчей и забил 12 голов. В 2011 году «Осасуна» и «Атлетико» пришли к соглашению по трансферу Хуанфрана. В январе 2011 года Хуанфран подписал контракт с «Атлетико» до января 2014 года. «Атлетико» потратил на приобретение игрока около 5 млн евро. Хуанфрану удалось закрепиться в составе «матрасников», и он вместе со своим новым клубом стал чемпионом Испании 2013/14 и дошёл до финала Лиги чемпионов 2013/14 и 2015/16. Благодаря своей выдающейся игре, Хуанфрану удалось поехать на чемпионат мира 2014 в Бразилию в составе сборной Испании.

Достижения 
Командные

 Эспаньол
 Обладатель Кубка Испании: 2005/06

 Атлетико Мадрид
 Чемпион Испании: 2013/14
 Обладатель Кубка Испании: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы: 2011/12, 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2012, 2018
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14, 2015/16
 Сборная Испании
 Чемпион Европы (до 19): 2004
 Серебряный призёр чемпионата мира (до 20): 2003
 Чемпион Европы: 2012
Личные
 Лучший игрок чемпионата Европы (до 19): 2004

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Сан-Паулу»